Перше Травня () — село, входит в Великодымерскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 69 человек. Почтовый индекс — 07453. Телефонный код — 4594. Занимает площадь 0,36 км². Код КОАТУУ — 3221288002.

Местный совет 
07453, Киевская обл., Броварский р-н, с. Русанов, ул. Ленина, 74, тел. 5-04-71; 35-2-23

Примечания

Ссылки 
 Перше Травня на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Броварского района